Şarkikaraağaç (district), een Turks district in de provincie Isparta
 Şarkikaraağaç (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Şarkikaraağaç